

Chimica 
 R61 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R61 – tangenziale di Verviers (Belgio)
 R61 – strada regionale Margate – Beaufort West (Sudafrica)

Automobili 

 R61 - nome in codice della Mini Paceman